I fiumi di porpora – romanzo del 1997 di Jean-Christophe Grangé
I fiumi di porpora – film del 2000 di Mathieu Kassovitz, basato sul romanzo omonimo